Шаманка — многозначный термин:

Населённые пункты в России 
 Шаманка — посёлок в Курумканском районе Бурятии.
 Шаманка — деревня в Баяндаевском районе Иркутской области.
 Шаманка — село в Шелеховском районе Иркутской области.

Реки в России 
 Шаманка — река в Иркутской области, приток Ангары.
 Шаманка — река в Иркутской области, приток Иркута.
 Шаманка — река на Камчатке.

Другое 
 «Шаманка» — польский фильм 1996 года. Режиссёр — Анджей Жулавский.
 Шаманка — неолитическая стоянка в Иркутской области.
 Скала Шаманка — мыс в средней части западного побережья острова Ольхон на озере Байкал.